— манга, написанная и проиллюстрированная Румико Такахаси. Выходит в журнале Weekly Shonen Sunday издательства Shogakukan с апреля 2009 года. Серия лицензирована компанией Viz Media и выпускается в Северной Америке.

Сюжет 
Действие сюжета разворачивается вокруг Сакуры Мамии, девочки, которую в детстве похитили призраки, после чего у неё появилась возможность видеть им подобных. Такой экстрасенсорный дар ей был не нужен и она хотела избавиться от него. Однако однажды она встречает синигами по имени Риннэ Рокудо, который и меняет мировоззрение Сакуры.

Персонажи

Основные 
 
 Заглавный персонаж сюжета. Наполовину человек — наполовину синигами. Проживает в заброшенном здании клуба. По мере развития сюжета начинает испытывать чувства к Сакуре. Его имя происходит от риннэ, названия цикла перерождения в буддизме.

 
 Девочка, получившая в детстве способность видеть призраков. После знакомства с Риннэ не стала стесняться его ругать в тех случаях, когда считала, что его действия могут создать проблемы для друзей.

Второстепенные 
 
 Бабушка Риннэ, выглядящая как молодая синигами. Недовольна, когда её называют «тётенькой» (Сакура в детстве) или «бабушкой» (Риннэ). Любит когда её называют девушкой.

 
 Чёрный котёнок, помогающий синигами в их работе. Заключает контракт с Риннэ. Помогает разгонять зевак, превращаясь в страшного демона-кота.

 
 Юноша, происходящий из семьи экзорцистов. Долгое время был безответно влюблён в Сакуру.

 
 Юная синигами, безответно влюбленная в Риннэ.

Примечания

Ссылки 
 Манга Rin-ne  на сайте журнала Weekly Shonen Sunday
 Манга Rin-ne  на сайте американского издания журнала Shonen Sunday (компании Viz Media).

 Рецензии
 Рецензия первых двух серий аниме-сериала на сайте Anime News Network.
 Рецензия четвёртого тома манги на сайте Anime News Network.
 Рецензия двенадцатого тома манги на сайте The Fandom Post.

Brain’s Base